Ботогово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ботогово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Ботогово — деревня в Переславском районе Ярославской области.